Драгословень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думбревень.
 Драгословень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Совежа.